Calyxochaetus är ett släkte av tvåvingar. Calyxochaetus ingår i familjen styltflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Styltflugor
Calyxochaetus